Pálffyho palác (někdy též Pálffyovský palác) je více různých budov, nazývaných podle rodu Pálffyů:

 Pálffyho palác – palác v Praze
 Pálffyho palác (Gorkého) – palác v Bratislavě
 Pálffyho palác (Hviezdoslavovo náměstí) – palác v Bratislavě
 Pálffyho palác (Bratislava, Panská) – palác v Bratislavě
 Pálffyho palác (Bratislava, Ventúrska) – palác v Bratislavě
 Pálffyho palác (Zámocká) – palác v Bratislavě
 Pálffyho palác (Josefsplatz) – palác ve Vídni
 Pálffyho palác (Wallnerstraße) – palác ve Vídni